Tenisový turnaj ATP AEGON International 2009 se konal ve dnech 14. až 21. června 2009 v anglickém Eastbourne venku na travnatých dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 AEGON International 2009 – ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2009
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2009